Kemiönsaari
 Kimitoön (wyspa)